Camelia – nome comune di Camellia, genere di piante della famiglia delle Theaceae.
Camellia – tipo di cifrario a blocchi.
Camelia – nome proprio di persona italiano femminile.
Camelia – personaggio della serie Pokémon.
957 Camelia – asteroide della fascia principale.